Мильнер — еврейская фамилия (на идише означает «мельник»).

Известные носители 
 Мильнер, Абрам Соломонович (1904, Вильнюс — 1971, Харьков) — физик
 Мильнер, Бенцион Захарович (1929—2013) — советский и российский экономист, профессор, член-корреспондент РАН.
 Мильнер, Виктор (1893—1972) — американский кинооператор.
 Мильнер, Жан-Клод (род. 1941) — французский философ, лингвист, стиховед, психоаналитик.
 Мильнер, Макс (1923—2008) — французский историк литературы и культуры.
 Мильнер, Моисей Арнольдович (1886—1953) — композитор
 Мильнер, Рафаил Исаевич (1910—1979) — Герой Советского Союза.
 Мильнер, Юрий Борисович (род. 1961) — российский предприниматель, сын Б. З. Мильнера.

См. также 
 Милнер

Примечания